Zdrogowo ist der Name folgender Weiler in Polen:
 Zdrogowo (Mrocza), Dorf der Gmina Mrocza in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Zdrogowo (Wolsztyn), Dorf der Gmina Wolsztyn in der Woiwodschaft Großpolen